Por el nombre de Alonso Portocarrero responden:

 Alonso Portocarrero (XI Señor de Moguer) (siglo XVI).
 Alonso Portocarrero (XIII Señor de Moguer) (?-1622).

Otros casos de desambiguación de términos similares o relacionados 
 Martín Fernández Portocarrero 
 Portocarrero (desambiguación)